Песма Евровизије 1985. било је 30. по реду такмичење за најбољу Песму Евровизије и одржано је 4. маја 1985. у Скандинавијум арени у Гетеборгу у Шведској. Био је то други пут да је Шведска домаћин такмичења. Водитељ такмичења је била Лил Линдфорс.

Деветнаест земаља је учествовало: Грчка и Израел су се вратили након једногодишње паузе. Холандија је одустала од такмичења јер се датум одржавања такмичења поклапао са државним празником, док је Југославија одустала од такмичења јер се датум поклапао са годишњицом смрти Јосипа Броза Тита.

На такмичењу са освојених 123 поена, победила је група Бобисокс, те тако донела прву победу Норвешкој. Први пут је победила песма изведена на норвешком језику.

Резултати

Извођачи који су учествовали раније

Таблица расподеле гласова

Извори 

Песма Евровизије 1985.
Песма Евровизије по годинама
Музика у 1985.